Ventosa del Río Almar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ventosa del Río Almar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Ventosa del Río Almar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar